Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Szlęzak – polski samorządowiec
 Faustyn Szlęzak – polski inżynier, wykładowca i działacz polityczny, poseł na Sejm
 Ludwik Szlęzak – polski lekarz
 Stanisław Szlęzak – polski dziennikarz, artysta fotograf